Jordanville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jordanville (New York)
 Jordanville (Ohio)
 Jordanville (South Carolina)

in Kanada:
 Jordanville (Nova Scotia)